Alter Wasserturm ist der Name folgender Wassertürme 

 Alter Wasserturm Dülken in Viersener Stadtteil Dülken, Nordrhein-Westfalen
 Alter Wasserturm (Düren) in Düren, Nordrhein-Westfalen
 Alter Wasserturm Flensburg in Flensburg, Schleswig-Holstein
 Alter Wasserturm in Stuttgart, Baden-Württemberg, siehe Merkursäule (Stuttgart) 
 Alter Wasserturm (Weinheim) in Weinheim, Baden-Württemberg
 Alter Wasserturm (Wetter (Ruhr)) in Wetter, Nordrhein-Westfalen
 Alter Wasserturm (Wismar) in Wismar, Mecklenburg-Vorpommern
 Alter Hatzfelder Wasserturm im Wuppertaler Ortsteil Hatzfeld, Nordrhein-Westfalen
 Alter Wasserturm in Zürich